Warm (Gelderland), een buurtschap in de voormalige gemeente Gendringen, thans Oude IJsselstreek,
Warmte, een hoge temperatuur.